Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Holmes e Ross Matheson che hanno battuto in finale Steven Downs e James Greenhalgh 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Ari Nathan /  Danny Sapsford (primo turno)
 Lionnel Barthez /  Claude N'goran (quarti di finale)

 Stéphane Simian /  Fernon Wibier (primo turno)
 Ivan Baron /  Lorenzo Manta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1995